Нина Трофимовна Нечаева (14 декабря 1909, Смоленск — 31 мая 1996, Москва) — советский и российский геоботаник, эколог, пустыновед, академик АН Туркменской ССР, Председатель научного совета по проблеме комплексного изучения и освоения пустынных территорий СССР.

Биография 
Нина Трофимовна Нечаева родилась в г. Смоленске 14 декабря 1909 года. Окончив естественное отделение Смоленского государственного педагогического института (1930), работала в степном заповеднике «Аскания-Нова» под руководством профессора В. В. Станчинского, одного из основоположников экологической науки в СССР. В 30-е годы XX века, когда волна репрессий докатилась до «Аскании-Нова», уехала в Туркмению, где участвовала во многих научных экспедициях (с 1934 года) и стала автором первой геоботанической карты, составленной для территории этой республики. Работы Н. Т. Нечаевой по обоснованию пастбищеоборотов песчаных пустынь нашли практическое применение в овцеводческих хозяйствах среднеазиатских республик бывшего СССР.

В октябре 1948 года Нина Трофимовна пережила личную трагедию: во время Ашхабадского землетрясения погибли её дети и мать, а сама она с тяжёлыми травмами попала в больницу. После выздоровления Н. Т. Нечаева всецело посвятила себя научной деятельности. Она защитила докторскую диссертацию (1951), стала членом-корреспондентом АН Туркменской ССР (1951) и получила профессорское звание (1956).

C 1964 года Нина Трофимовна работала в Институте пустынь, заведуя лабораторией экологии и улучшения пустынных пастбищ. В 1965 году её избрали академиком АН Туркменской ССР. Она возглавляла Научный совет по проблеме комплексного изучения и освоения пустынных территорий СССР.

В 1980 году Нина Трофимовна переехала в Москву. В последние годы была профессором-консультантом ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН. Умерла 31 мая 1996 года, похоронена на Николо-Архангельском кладбище, рядом с сестрой Марией (1908—1987)
.

Вклад в науку 
Н. Т. Нечаева изучала ритмы развития и жизненные формы пустынных растений, продуктивность аридных фитоценозов, процессы опустынивания. Она стояла у истоков советской научной школы пастбищной экологии, исследуя динамику растительности каракумских пастбищ, заложив теоретические и практические основы их классификации и улучшения.

Будучи автором и соавтором свыше 300 научных публикаций (монографии, статьи, карты, научные рекомендации), она являлась заместителем главного редактора журналов «Известия АН ТССР. Серия биологических наук» (1960—1967) и «Проблемы освоения пустынь» (1967—2004) — научно-теоретического издания, которое имело статус всесоюзного и вплоть до распада СССР переводилось на английский язык издательством Allerton Press (США). Англоязычная версия журнала носила название Problems of Desert Development.

Нина Трофимовна была научным руководителем более 30 успешно защищённых докторских и кандидатских диссертаций.

Основные труды

Награды и признание 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Ленина (1969)
 Золотая звезда «Серп и Молот» (1969)

 Академик АН Туркменской ССР (1965)
 Герой Социалистического Труда (1969)
 Лауреат Государственной премии СССР (1981)
 Председатель Научного совета по проблеме комплексного изучения и освоения пустынных территорий СССР (c 1967 г.)
 Заслуженный деятель науки Туркменской ССР

Память 
18 декабря 2009 г., по решению бюро Отделения биологических наук РАН, были проведены Научные чтения памяти академика АН Туркменской ССР Н. Т. Нечаевой в ИПЭЭ им. А. Н. Северцова В июне 2010 г. вышел специальный номер журнала «Аридные экосистемы», посвящённый 100-летию со дня рождения учёного.

Примечания 

 

Ботаники СССР
Ботаники по алфавиту
Экологи СССР
Выпускники Смоленского государственного университета
Академики АН Туркменской ССР
Сотрудники ИПЭЭ РАН
Сотрудники Института пустынь АН Туркменской ССР
Заслуженные деятели науки Туркменской ССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище